Cerco de Malta (1565) — pelo Império Otomano, também conhecido como o Grande Cerco de Malta
Cerco de Malta (1798–1800) — durante as guerras revolucionárias francesas
Cerco de Malta (Segunda Guerra Mundial) — durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1942

Desambiguações de guerras e batalhas